Mis Srbije je izbor lepote u Srbiji koji se održava jednom godišnje. Predsednik kompanije i vlasnik svetskih licenci za teritoriju Srbije je Vesna de Vinca. Organizuje se od 1996. godine. Pobednica predstavlja državu Srbiju na izboru za Mis Sveta, prva pratilja na izboru za Mis univerzuma a druge finalistkinje idu na izbor za Mis Evrope, Mis Zemlje, Miss International i ostala takmičenja.

Pobednice

Miss Jugoslavije

Miss Srbije i Crne Gore

Miss Srbije

Predstavnice na svetskim izborima lepote 
Color key

Miss Sveta

Miss Univerzuma

Miss International

Miss Earth

Spoljašnje veze 
 Službena stranica Mis Srbije 
 Vesna de Vinča 
 Miss yu
 Miss yu boat
 Miss yu UMD
 Milica Jelić - Miss 2010 
 Balkan Miss

Kultura Srbije
Мис Србије